HMS „Terror” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 9 okrętów Royal Navy:
 HMS „Terror” – moździerzowiec z końca XVII wieku
 HMS „Terror” – moździerzowiec z lat 40. XVIII wieku
 HMS „Terror” – moździerzowiec z końca lat 50. XVIII wieku
 HMS „Terror” – moździerzowiec z końca lat 70. XVIII wieku
 HMS „Terror” – kanonierka z końca XVIII wieku
 HMS „Terror” – moździerzowiec, który brał udział w wyprawach badawczych do Antarktyki i Arktyki w XIX wieku
 HMS „Terror” – bateria pływająca z lat 50. XIX wieku
 HMS „Terror” – nazwa noszona przez brytyjski transportowiec HMS „Malabar” w latach 1901–1918
 HMS „Terror” – monitor służący w obu wojnach światowych

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów